Дрицаны (Дрицены, Дрицени; , ) — населённый пункт в Резекненском крае Латвии, административный центр Дрицанской волости.

Описание 
Находится на автодороге  (Резекне—Гулбене). Расстояние до города Резекне — около 20 км. В селе начинаются дороги местного значения в  (), Роговку (),  () и  (), а также внутренняя дорога, соединяющая школу с шоссе ().

Село неофициально разделено на старый центр между рекой Мазича (приток Ичи) и шоссе P36 и новый центр за шоссе.

В старом центре находится римско-католическая  (1859), кладбище, старая волостная администрация и старый народный дом (1859), во дворе которого установлен камень в память о жертвах оккупаций, а также средняя школа (1953). В новом центре расположен дом культуры и многоэтажная застройка, ранее также сельсовет, детский сад и фельдшерский пункт.

В селе выходит ежемесячник Dricānu ziņas действует молодёжный центр Kukuži, несколько танцевальных и певческих коллективов, а также музыкальная группа Dricānu dominante под руководством Андриса Эриньша.

Население 
По данным на 2022 год, в населённом пункте проживало 282 человек, 91 % жителей составляли латыши ( не учитывает латгальцев как отдельный этнос), 6 % населения — русские.

История 
Название села связывают с латгальским driči («гречиха») или dricināt («трясти»).

Возникло как центр поместья Дрицены (). Впервые упомянуто в 1568 году, когда надел был дарован польским королем Сигизмундом II Августом Эрнесту де Рюку. В 1625 году земля была передана Сигизмундом III Иоганну Тизенгаузу, однако семейство де Рюков сохранило права владения и в 1677 году получило от Яна III Собеского привилей с подтверждением наследственных прав на село.

До первого раздела Речи Посполитой в 1772 году входило в состав Великого княжества Литовского, затем в Российской империи. В 1779 году на средства Доминика де Рюка был построен первый деревянный костел, в котором служили бернардинцы из монастыря в Вилянах
.

В XIX веке после замужества баронессы Марии Франциски де Рюк стало родовым поместьем полонизированного дворянского рода Мантейфелей. По инициативе Марии Мантейфель и её сестры Екатерины Ульяновской был построен каменный костел, освященный в октябре 1859 года благословению митрополита могилевского Вацлава Жилиньского священником Клеменсом Тарвидом. У костела похоронены представители рода Мантейфелей и де Рюков.

В Дрицанах родился польский историк и этнограф Густав фон Мантейфель, издававший первый регулярный календарь на латгальском языке. Резиденция описана в книгах   и во втором томе «Истории резиденций на давних окраинах Речи Посполитой» Романа Афтанази.

В Латвийской Республике в 1935 году получило статус 

В советское время населённый пункт носил название Дрицены и был центром Дриценского сельсовета Резекненского района. В селе располагалась центральная усадьба совхоза «Дрицены».

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Резекненского края
Дрицанская волость
Волостные центры Латвии